Handelsbanken kan henvise til flere artikler:

 Kjøbenhavns Handelsbank – en dansk bank, der opgik i Danske Bank i 1990
 Svenska Handelsbanken – en svensk bank, der siden 1992 også er på det danske marked